Karel Mlajši ali Karel Ingelheimski (francosko Charles le Jeune, nemško Karl der Jüngere) je drugi sin Karla Velikega in prvi z njegovo drugo ženo Hildegardo Vinzgouvsko, * 772/773, † 30. november 811, Bavarska.

Imel je starejšega polbrata Pipina in brata Karlmana in Ludvika. Ko je Karel Veliki delil Frankovsko cesarstvo med svoje sinove, je Karla izbral za svojega naslednika in kralja Frankov.

Življenje 
Karlovega starejšega brata Pipina Grbastega so zaradi sodelovanja v uporu proti svojemu očetu leta 792 poslali v samostan Prüm, Karlman, ki se je preimenoval v Pipina, in Ludvik pa sta bila imenovana za podkralja Italije oziroma Akvitanije. Karel je postal vojvoda Ingelheima.

Karel je bil zaposlen predvsem z Bretonci, s katerimi je delil mejo in so se najmanj dvakrat uprli. Njihova upora je zlahka zatrl. Večkrat se je vojskoval tudi s Sasi.

Karla Mlajšega so okoli leta 789 nameravali poročil z Ælfflædo, hčerko Ofa Mercijskega. Ofa je vztrajal, da se zakonska zveza lahko sklene le, če se Berta, hčerka Karla Velikega, poroči z njegovim sinom Ecgfritom. Karel s predlogom ni strinjal. Prekinil je pogajanja in stike z Ofom in zaprl svoja pristanišča angleškim trgovcem. Odnosi so se kmalu normalizirali in pristanišča so se ponovno odprla. Samo nekaj let kasneje, leta 796, sta Karel Veliki in Ofa sklenila prvo trgovsko pogodbo v angleški zgodovini.

Karel Veliki je Karla Mlajšega vključil v upravljanje Frankovske in Saške, leta 790 tudi Nevstrije, in ga imenoval za vladarja ducatus Cenomannicus, kasnejše Vojvodine Maine. 25. decembra 800 je bil v Rimu kronan za kralja Frankov. Karel Veliki je bil tega dne kronan za cesarja.

Karel Mlajši je na vojnem pohodu leta 806 pri sedanjem Weißenfelsu ubil vojvodo Lužiških Srbov Miliduha in slovanskega kneza Nesita. 30. novembra 811 ga je na Bavarskem zadela kap in je umrl.

Nasledstvo 
Karel Mlajši ni imel otrok. Ker je pred očetom umrl tudi Pipin Langobardski, je po smrti Karla Velikega Frankovsko cesarstvo nasledil Ludvik Pobožni.

Družinsko drevo

Sklici 

Rojeni leta 772
Umrli leta 811
Frankovski kralji
Karolingi